Manuel Cabada Castro S.I. (Sabucedo, La Estrada, Pontevedra, 21 de octubre de 1935) es un jesuita y filósofo español conocido por sus trabajos sobre autores como Gustav Siewerth y Ludwig Feuerbach, por su acceso antropológico a Dios y su preocupación constante sobre el Infinito.

Biografía
Se licencia en Teología (1964) en la Universidad de Innsbruck (Austria) y se doctora en Filosofía (1968) en la Universidad de Múnich con una tesis dirigida por su maestro el teólogo Karl Rahner, con el trabajo titulado Sein und Gott bei Gustav Siewerth, que posteriormente se publicaría en 1971 y que le valió una fama internacional de experto en la obra del metafísico alemán. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Comillas desde 1969 de Metafísica-Teodicea; también ha sido profesor ayudante desde 1978 y profesor titular de Antropología Filosófica desde 1986 hasta su jubilación en 2005 en la Universidad Complutense de Madrid. Durante 35 años fue también Secretario de redacción de la revista filosófica Pensamiento. Actualmente, ha sido destinado a Vigo donde ha comenzado a dedicarse con mayor interés a estudios históricos y antropológico-culturales sobre Galicia y la lengua gallega, al tiempo que mantiene una actividad periodística habitual, a través de sus numerosos comentarios en forma de cartas al director en varios periódicos gallegos.

Obra 
La obra de Manuel Cabada Castro ha sido dispar en temática, aunque normalmente en todos sus trabajos el método seguido ha sido el acercamiento histórico-sistemático a los diversos problemas filosóficos o autores que ha tratado. Sin embargo, siguiendo a Jesús Romero  podemos decir que toda su producción filosófica gira en torno a tres ejes fundamentales, que remiten los unos a los otros:

 La indisoluble unidad que existe entre el problema del hombre (antropología)  con el problema de Dios (teología). En Manuel Cabada se da la típica inversión de la modernidad que pone en el primer plano al hombre como lugar de acceso a la divinidad, y no al cosmos o el universo. La obra más importante de Cabada donde se expone de manera sistemática este acceso a Dios desde la antropología es El Dios que da que pensar. Acceso filosófico-antropológico a la divinidad (1999).
 En conexión con lo anterior, una gran parte de los trabajos de Manuel Cabada se han centrado en algunas de las vivencias concretas del hombre a partir de las cuales surge necesariamente la conexión con el problema de Dios (el amor, la libertad, el sentido de la vida, etc.). Estos estudios están elaborados generalmente de un modo histórico-sistemático, apoyando sus reflexiones propias dentro de la entera tradición filosófico-teológica occidental, desde la antigua Grecia hasta la filosofía moderna y contemporánea. Se pueden citar como obras importantes a este respecto: Querer o no querer vivir. El debate entre Schopenhauer, Feuerbach, Wagner y Nietzsche sobre el sentido de la existencia humana (1994) y La vigencia del amor. Afectividad, hominización y religiosidad (1994).
 Y desde un punto de vista más estrictamente metafísico, una clave fundamental de todo el edificio filosófico de Manuel Cabada (tanto en su juventud como en su madurez) reside en su concepción de la vivencia del ser o del absoluto como experiencia previa y fundamento ontológico del pensar teórico sobre Dios y el ser. Y en estrecha conexión con ello, el interés creciente de nuestro autor por, en primer lugar, las relaciones finito-Infinito y ya en su época de madurez, por la reflexión sistemática sobre el Infinito mismo, que caracteriza no sólo a Dios, sino también y de algún modo al cosmos y al hombre. Las dos obras cumbres respecto al Infinito son muy recientes: Recuperar la infinitud. En torno al debate histórico-filosófico sobre la limitación o ilimitación de la realidad (2008) y El animal infinito. Una visión antropológica y filosófica del comportamiento religioso (2009). Respecto a la cuestión de la vivencia del ser o el absoluto, pueden citarse varios artículos, pero basta con citar una de sus primeras publicaciones en las que casi de modo programático ya se configuraba esta clave fundamental del pensamiento cabadiano: La vivencia previa del Absoluto como presupuesto del acceso teorético a Dios. En: Teología y Mundo Contemporáneo. Homenaje a Karl Rahner en su 70 cumpleaños (1975).

No obstante, aparte de estas tres claves constitutivas de su propio modo de filosofar, Cabada ha dedicado varios trabajos histórico-críticos a varios autores; desde su tesis doctoral citada más arriba, a obras tan conocidas como: El humanismo premarxista de Ludwig Feuerbach (1975) y Feuerbach y Kant. Dos actitudes antropológicas (1980); así como numerosos artículos sobre Siewerth (ver bibliografía). 

Finalmente, también puede citarse otra faceta no menos importante en el hombre Manuel Cabada, y es su condición de gallego  y su interés por la cultura y tradiciones gallegas. Obras que se enmarcan dentro de su producción en este sentido, son su famosa obra A Rapa das bestas de Sabucedo. Historia e antropoloxía dunha tradición (1992), y la edición y biografía sobre el poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez, tío de nuestro autor: Xosé Manuel Cabada Vázquez. Obra Completa. Poemas e outros escritos. Edición, introducción e notas de Manuel Cabada Castro (2001) y Paixón poética e militancia galeguista. Estudio biográfico sobre Xosé Manuel Cabada Vázquez (1901-1936) (2001). Puede verse a este respecto, su conferencia sobre Xosé Manuel Cabada Vázquez. Respecto a la fiesta "A Rapa das Bestas" puede verse el siguiente documental Caballos salvajes, donde Manuel Cabada aparece en muchos momentos explicando cuestiones históricas de la Fiesta.

Bibliografía 
A continuación, citamos todos sus libros y algunos de sus artículos más importantes:

Libros

 Sein und Gott bei Gustav Siewerth (Düsseldorf, Patmos, 1971). 344 pp. 
 El humanismo premarxista de Ludwig Feuerbach (Madrid, Editorial Católica, B.A.C., 1975). XX-224 pp. 
 Feuerbach y Kant. Dos actitudes antropológicas (Madrid, Ed. Universidad Pontificia Comillas,1980). 196 pp. 
 A Rapa das bestas de Sabucedo. Historia e antropoloxía dunha tradición (Vigo, Ir Indo, 1992). 206pp.
 Querer o no querer vivir. El debate entre Schopenhauer, Feuerbach, Wagner y Nietzsche sobre el sentido de la existencia humana (Barcelona, Herder, 1994). 456 pp.
 La vigencia del amor. Afectividad, hominización y religiosidad (Madrid, San Pablo, 1994). 424 pp.
 L'être et Dieu chez Gustav Siewerth (Louvain - Paris, Éd. Peeters,1997). "Bibliothèque Philosophique de Louvain", n1 46 (trad. francesa del original alemán Sein und Gott... de 1971).XII-324 pp.
 A vigência do amor. Afetividade, humanizaçâo e religiosidade (Petrópolis, Ed. Vozes, 1998). 422 pp. Trad. portuguesa del original español de 1994.
 El Dios que da que pensar. Acceso filosófico-antropológico a la divinidad (Madrid, B.A.C., 1999). XXXV-588 pp. 
 Xosé Manuel Cabada Vázquez. Obra Completa. Poemas e outros escritos. Edición, introducción e notas de Manuel Cabada Castro (La Estrada, Fundación Cultural da Estrada, 2001). 352 pp. 
 Paixón poética e militancia galeguista. Estudio biográfico sobre Xosé Manuel Cabada Vázquez (1901-1936) (Sada - La Coruña, Ed. do Castro, 2001). 272 pp.
 Ser queridos y querer. Prolegómenos para una futura agapología  (Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2006). 34 pp.
 Recuperar la infinitud. En torno al debate histórico-filosófico sobre la limitación o ilimitación de la realidad (Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2008). 606 pp.
 El animal infinito. Una visión antropológica y filosófica del comportamiento religioso (Salamanca, Editorial San Esteban, 2009). 256 pp.
 O padre Seixas desde dentro. Unha aposta progresista, galeguista e universalista (Vigo, Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos / Galaxia, 2013). 234 pp.
 Crónica de un encuentro-desencuentro cultural. Análisis antropológico de las misiones populares jesuíticas en Galicia (Madrid, Universidad Pontificia Comillas 2015). 205pp. 
 Galicia. Raíces e compromiso (Vigo, Ir Indo Universitaria 2015). 287pp. 
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. I. Escritos Juveniles (1958-1968) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2016). 220pp. 
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 1 (1969-1993) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2017). 318pp.
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 2 (1994-2006) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2017). 340pp.
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 3 (2006-2014) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2017). 276pp.
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. III. Escritos Histórico-Antropológicos. Tomo 1 (1986-2010) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2018). 215pp.
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. III. Escritos Histórico-Antropológicos. Tomo 2 (2011-2017) (Madrid, Asociación Ubuntu-Amazon 2018). 284pp
 Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. IV. Crónicas y Escritos Periodísticos (1968-2018) (Madrid-Asociación Ubuntu-Amazon 2018). 176pp.
 Boa Nova para tempos novos. Comentarios velaíños ós Evanxeos dominicais (Biblioteca Virtual de Galicia Digital, 2019). 294pp. (acceso al texto completo)
  A Rapa das bestas de Sabucedo. Historia e antropoloxía dunha tradición. Segunda edición corrixida, aumentada e cun Apéndice (Vigo, Ir Indo, 2021). 320 páxs

Colaboraciones en obras colectivas (selección)

 "La vivencia previa del Absoluto como presupuesto del acceso teorético a Dios". En: Teología y Mundo Contemporáneo. Homenaje a Karl Rahner en su 70 cumpleaños (ed. A. Vargas-Machuca) (Madrid, Cristiandad, 1975), pp. 65-88.
 "Ort und Bedeutung des philosophischen Gottesbegriffes im Denken Karl Rahners". En: Wagnis Theologie. Erfahrungen mit der Theologie Karl Rahners (ed. Herbert Vorgrimler)  Freiburg i.Br., Herder, 1979), pp. 160-175.
 "La crítica de la teoría moral de Kant en la antropología feuerbachiana". En: Kant después de Kant (ed. Javier Muguerza y Roberto Rodríguez Aramayo) (Madrid, Tecnos, 1989), 415-443.
 "Feuerbachs Kritik der Schopenhauerischen Konzeption der Verneinung des Lebens und der Einfluss seines Prinzips der Lebensbejahung auf das anthropologische Denken Wagners und Nietzsches". En: Ludwig Feuerbach und die Philosophie der Zukunft (Berlín, Akademie-Verlag, 1990), 443-476.
 "Die Möglichkeit der philosophischen Gotteserkenntnis nach Gustav Siewerth: Gott als Schöpfer der selbstschöpferischen Macht der geschaffenen Wirklichkeit". En: Das Sein als Gleichnis Gottes. Symposion zum 100. Geburtstag Gustav Siewerths, 19.-22. Juni 2003 (hrsg. von Michael Schulz) (Freiburg i. Br., Verlag der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, 2005), pp. 176-193.
 "La pugna aristotélica contra el infinito". En: Las confluencias del Pensamiento Humano. Homenaje al profesor José María Romero Hernando (ed. J. Romero Moñivas y C. Díaz Hernández), Burgos, Edit. Gran Vía, 2007, pp. 111-133. 
 "Del “Deus semper maior” a una creación “siempre mayor”. Entre filosofía y espiritualidad". En: Mil gracias derramando. Experiencia del Espíritu ayer y hoy. Libro homenaje a los profesores Santiago Arzubialde SJ, Secundino Castro OCD y Rafael Mª Sanz de Diego SJ (Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2011), pp. 471-491.

Artículos en revistas (selección):
		
 "Del "indeterminado" griego al "verdadero infinito" hegeliano. Reflexiones sobre la relación finitud-infinitud": Pensamiento 28 (1972) 321-345.
 "Die Suarezische Verbegrifflichung des Thomasischen Seins": Theologie und Philosophie 49 (1974) 324-342.
 "El hombre como centro del pensamiento de Feuerbach": Pensamiento 36 (1980) 5-27.
 "El amor como energía esencial humanizadora": Pensamiento 40 (1984) 33-54; Escritos de Filosofía(Buenos Aires) (1984) 59-79.
 "Ser y Dios, entre filosofía y teología, en Heidegger y Siewerth": Pensamiento 47 (1991) 3-35.
 "El problema de la culpa y el 'otro' en Heidegger y Siewerth": Pensamiento 47 (1991) 129-152.
 "K. Rahner, G. Siewerth y M. Heidegger. Una discutida relación biográfico-sistemática": Pensamiento 52 (1996) 115-126.
 "De la libertad humana a la divinidad. Análisis histórico-sistemático de una relación": Pensamiento 54 (1998) 3-44.
 "Feuerbach o la alternativa antropológica al cristianismo": Pensamiento 58 (2002) 3-30.
 "La interioridad básica humana como lugar de encuentro con la divinidad": Pensamiento 59 (2003)3-28.
 "Frontera entre finitud e infinitud y acceso filosófico a la divinidad": Pensamiento 60 (2004) 67-85.
 "Dios como creador del poder autocreador de la realidad creada en Gustav Siewerth": Pensamiento 60 (2004) 177-201.
 "La dimensión filosófica de la antropología": Pensamiento, vol. 61 (2005) 5-29.
 "Infinitud divina y visión mística en Nicolás de Cusa": Pensamiento, vol. 64 (2008) 903-930.
 "Novos escritos de Xosé Manuel Cabada Vázquez": A Estrada. Miscelánea histórica e cultural 11 (2008) 139-156.
 "La fundamentación filosófica del ‘transfinito’ en G. Cantor y la cuestión del infinito": Pensamiento 65 (2009) 669-711.
 "Giordano Bruno y su concepción de la infinitud de la realidad": Pensamiento 66 (2010) 197-226.
 "Falando con Deus. Texto inédito do Padre Xaime Seixas": Encrucillada. Revista Galega de Pensamento Cristián 175 (2011)555-568.
 "Arturo Rivas Castro (1898-1974), un sobranceiro físico e químico de Sabucedo (A Estrada)": A Estrada. Miscelánea histórica e cultural 14 (2011) 7-20.
 "Infinitud y problema del mal. En diálogo con A. Torres Queiruga": Estudios Eclesiásticos 88 (2013) 143-173.

Colaboraciones en prensa

 Falando de independencias: “La Voz de Galicia”, sábado 6 outubro 2012, p. 18.
 Votar onde nacemos ou onde pacemos?: “La Voz de Galicia”, jueves 11 de octubre de 2012, p. 22.
 Votar onde se pace ou onde se nace?: “Faro de Vigo”, xoves, 8. XI. 2012, p. 65.
 Falando de linguas: “Faro de Vigo”, sábado, 15. XII. 2012, p. 69.
 Todos a Alemaña!: “Faro de Vigo”, sábado, 12. I. 2013. p. 61.
 O galego, o último mohicano?: “Faro de Vigo”, 2. II. 2013, p. 61.
 ¿Qué estamos a facer co galego?: “La Voz de Galicia”, 6 de febrero de 2013, p. 17.
 Despois do entroido, ¡que veña axiña outro!: “La Voz de Galicia”, 20 de febrero de 2013, p. 20.
 Ferrín e o papa: “La Voz de Galicia”, venres, 1 de marzo de 2013, p. 16.
 Dieta e avións: “La Voz de Galicia”, domingo, 3 de marzo de 2013, p. 20.
 Sobre o “valor absoluto” do galego: “La Voz de Galicia”, luns, 18 de marzo de 2013, p. 15.
 Unha papisa en Sabucedo: “Faro de Vigo”, 19 de marzo de 2013, p. 57.
 O novo Papa e as linguas: “Faro de Vigo”, martes 9 de abril de 2013, p. 65.
 Aloumiñando libros: “La Voz de Galicia”, martes, 23 de abril de 2013, p.16.
 Entrevista Manuel Cabada Castro filósofo, teólogo e profesor en “Capicúa Comunicación”, miércoles 24 de abril de 2013, n.º88, pp.4-5.
 Libros para qué?: “Faro de Vigo”, martes 30 de abril de 2013, p.57.
 Cara a novos xeitos de facer política: “La Voz de Galicia”, 3 de abril de 2013, p.18.
 A necesaria rexeneración política: “Faro de Vigo”, martes 14 de maio 2013, p. 57.
 Liortas académicas verbo da defensa do galego: “La Voz de Galicia”, venres, 17 maio 2013, Día das 	Letras Galegas”, p. 20.
 Sobre bombas e culpabilidades: “Faro de Vigo”, domingo 19 maio 2013, p. 65.
 Os deuses do fútbol: “La Voz de Galicia”, domingo, 30 xuño 2013, p. 20.
 Castelán mal falado: “La Voz de Galicia”, domingo, 21 xullo 2013, p. 21.
 Caixa Postal [sobre “aloitar”]. En “Faro de Vigo”, 3 de agosto de 2013, “El sábado”, p. 4.
 Dar ou non dar esmola aos mendigos: “La Voz de Galicia”, xoves, 15 de agosto de 2013, p. 14.
 Francisco, un papa “galego”: “La Voz de Galicia”, xoves, 3 outubro 2013, p. 16.
 O fútbol que temos por aquí: “Faro de Vigo”, luns 18 de noviembre de 2013, p. 57.
 A filosofía, de celebración: “La Voz de Galicia”, venres, 22 de noviembre de 2013, p. 30.

Edición de los Scripta Minora de Manuel Cabada Castro

La Asociación UBUNTU, a través de su Colección UBUNTU FILOSOFÍA ha editado una recopilación de todos los textos (inéditos o publicados) dentro de una serie de cuatro volúmenes (con un total de siete tomos) que recogen los Escritos Menores (artículos y otros textos; no incluye los libros) del filósofo español. Los volúmenes son los siguientes:
 Manuel Cabada Castro (2016) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. I. Escritos Juveniles (1958-1968), Asociación Ubuntu, Madrid.
 Manuel Cabada Castro (2017)  Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 1 (1969-1993) Asociación Ubuntu, Madrid.
 Manuel Cabada Castro (2017) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 2 (1994-2006) Asociación Ubuntu, Madrid.
 Manuel Cabada Castro (2017) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. II. Escritos Filosóficos. Tomo 3 (2006-2014) Asociación Ubuntu, Madrid.
 Manuel Cabada Castro (2018) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. III. Escritos Histórico-Antropológicos. Tomo 1 (1986-2010) Asociación Ubuntu, Madrid.
 Manuel Cabada Castro (2018) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. III. Escritos Histórico-Antropológicos. Tomo 2 (2011-2017) Asociación Ubuntu, Madrid. 
 Manuel Cabada Castro (2018) Scripta Minora. Filosofía, Antropología, Cultura. IV. Crónicas y Escritos Periodísticos (1968-2018) Asociación Ubuntu, Madrid.

Referencias

Enlaces externos 
 http://galegos.galiciadigital.com/gl/manuel-cabada-castro
 Para acceder a algunas cartas al director y homilias de Manuel Cabada aquí y aquí
Algunos textos de Manuel Cabada en la red:
 Pensando el pasado para un futuro de la libertad
 Ser queridos y querer. Prolegómenos para una futura agapología
 Pensamento relixioso no século XX
 Kant y Feuerbach. Dos centenarios relacionados

Algunos textos sobre Manuel Cabada en la red:
 Nacer para sabio (Manuel Cabada), por Marcelino Agís Villaverde
 Filosofar para vivir (Manuel Cabada), por Marcelino Agís Villaverde
 O home e Deus (Manuel Cabada), por Marcelino Agís Villaverde
 A chamada da terra (Manuel Cabada), por Marcelino Agís Villaverde

Filósofos de España del siglo XX
Jesuitas de España del siglo XX
Nacidos en La Estrada